Manaskov (en macédonien : Манасков) est un nom de famille macédonien notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Dejan Manaskov (né en 1992), handballeur macédonien ;
  (né en 1994), handballeur macédonien ;
 Pepi Manaskov (né en 1964), handballeur macédonien ;
 , criminel macédonien, chef de la .

Notes et références 

en:Manaskov